

Séries d'animation 
Les Supers Nanas, série d'animation américaine.
Supernana, série d'animation japonaise.

Personnalités 
 Supernana (1954-2007), animatrice de radio et de télévision française.

Télévision 
 Super Nana, émission de télévision .

Musique 
 Super Nana (chanson), chanson de Jean-Claude Vannier, interprétée par Michel Jonasz et sortie en 1974.

Homonymie de titre